

Sigle 
 Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein  – effetto della fisica delle particelle
 Municipal Solid Waste  – Rifiuti solidi urbani

Codici 
 MSW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Massaua (Eritrea)
 msw – codice ISO 639-3 della lingua mansoanka